Roberto Rojas peut désigner :
 Roberto Rojas (1955-1990), footballeur péruvien ;
 Roberto Rojas (1957-), footballeur chilien ;
  (1974-), footballeur espagnol.

Voir aussi